Такмичење у одбојци за мушкарце је на Олимпијским играма одржано од 17. септембра до 2. октобра, у три хале, капацитета 13.409, 8.000 и 4.500.

Репрезенције 12 земаља су биле подељене у две групе са по шест екипа. Прве две екипе из обе групе су избориле пласман у полуфинале. Трећепласиране и четвртопласиране екипе су играле за пласман од 5.-8. места. Петопласиране и шестопласиране екипе су играле за пласман од 9.-12. места.

Домаћин

Квалификације 

*  је заменила екипу Кубе, која је одлучила да се придружи Северној Кореји у бојкоту игара.

Жреб

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Пласман од 9. до 12. места

Пласман од 5. до 8. места

Финалне утакмице

Коначни пласман

Награде 
 Најкориснији играч
  Карч Кирали
 Најбољи нападач
  Андреа Гардини
 Најбољи блокер
  Стив Тимонс
 Најбољи сервер
  Рон Цвервер
 Најбољи играч у пољу
  Еизабуро Мицухаши
 Најбољи техничар
  Фернандо Де Ђорђи
 Најбољи примач
  Боб Цтвртлик

Спољашње везе 
 Коначни пласман (1964–2000)
 Резултати на Todor66.com 
 Резултати на Sports123.com 
 Резултати на Sports–Reference.com

Спортови на Летњим олимпијским играма 1988.
Одбојка на Летњим олимпијским играма 1988.